A8 – standardowy format arkusza papieru (52 mm × 74 mm) według normy ISO 216.
 A8 – niezrealizowany niemiecki projekt rakiety powstały podczas II wojny światowej.
 A8 (Unia Europejska)
 ATC (A08)
 Audi A8 – samochód.
 HMS A8 – brytyjski okręt podwodny.

Zobacz też 
 Autostrada A8